Les mots maritimus, maritima et maritimum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de la mer, marin, maritime ».

Le mot marítima est, dans plusieurs langues romanes dont le catalan, l'espagnol et le portugais, un adjectif singulier féminin signifiant « maritime ».

Sciences et techniques 
 (912) Maritima est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, les mots maritimus, maritima et maritimum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales, végétales ou microbiennes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : maritimus, maritima, maritimum.

Culture et société

Entreprises 
 Maritima Ferries est un ancien nom de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, une compagnie maritime française.
 Maritima Médias est une société de médias française localisée à Martigues (Bouches-du-Rhône).
 Empresa Líneas Marítimas Argentinas est une compagnie maritime argentine.
 La Maquinista Terrestre y Maritima (1855-1957) est une entreprise de construction ferroviaire espagnole.
 MCM-Corsica Maritima est un ancien nom de Corsica Linea, une compagnie maritime française.
 Sapura Navegação Marítima S.A. est une compagnie maritime  brésilienne.
 La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima est un établissement public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles.

Littérature 
  (« Rivages maritimes ») est un poème en vers décrivant les côtes européennes, écrit par Avienus entre environ 350 et 355.

Sports 
 Le Club Deportivo Orientación Marítima est un club de football espagnol basé à Arrecife (îles Canaries).
 Le Club Deportivo Juventud Marítima Portuaria, couramment abrégé en Juventud Marítima (1944-1946) est un club de football marocain basé à Al Hoceïma (Rif central).

Toponyme 

 Maritima Avaticorum, une ville gallo-romaine construite sur le territoire de l'actuelle commune de Martigues (Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) ;
 Alba Maritima, ancien nom de Biograd na Moru, une ville du comitat de Zadar (Croatie) ;
 Caesarea Maritima, ancien nom de Césarée, une ville côtière d'Israël.

Notes et références 

Épithète spécifique